Tylophoron — рід грибів родини Arthoniaceae. Назва вперше опублікована 1862 року.

Класифікація 
До роду Tylophoron відносять 27 видів:

Примітки 

1862 у науці